Штутгарт — місто в федеральній землі Баден-Вюртемберг, Німеччина
 Штутгарт (округ) — адміністративний округ у федеральній землі Баден-Вюртемберг, Німеччина
 Штутгарт (регіон) — регіон в федеральній землі Баден-Вюртемберг, Німеччина
 Штутгарт (Канзас) - невключена територія у штаті Канзас, Сполучені Штати Америки
 Штутгарт (Арканзас) - місто та окружний центр у штаті Арканзас, Сполучені Штати Америки
 Штутгарт (футбольний клуб) — німецький футбольний клуб
 Штутгарт — німецький легкий крейсер часів Першої світової війни.
 Штутгарт (аеропорт) — міжнародний аеропорт в Німеччині
 Штутгарт 21 — інфраструктурний проект
 Штутгарт (обсерваторія) — обсерваторія в федеральній землі Баден-Вюртемберг, Німеччина
 Штутгарт (станція) — залізнична станція міста Штутгарт